

Професіограма заряджаючого

Хто такий заряджаючий? 
Заряджаючий артилерійського озброєння входить до складу гарматного розрахунку. Порядок його дій залежить від конкретних зразків озброєння і визначається бойовим призначенням тієї чи іншої зброї. Заряджаючий включений у загальні операції гарматного розрахунку, які використовуються за командою командира озброєння (підготовка і завантаження боєприпасів, заряджання зброї, ведення вогню). 

 Своїми діями заряджаючий забезпечує артилерійську поразку противника.
 При веденні вогню заряджаючий безпосередньо заряджає озброєння, здійснює постріл, спостерігає за роботою механізмів під час пострілу, робить викид гільзи.

У ході навчально-бойової діяльності у мирний час заряджаючий на тренуваннях відпрацьовує нормативи щодо подачі, заряджання та розряджання зброї; вивчає влаштування боєприпасів артилерії та правила їх підготовки до бойового застосування; вивчає та засвоює обов'язки інших номерів розрахунку.

Заряджаючий артилерійської зброї повинен вміти обладнати вогневу позицію і замаскувати її, швидко привести зброю в бойове становище, добре орієнтуватися в бою.

Дії заряджаючого пов'язані зі значними енергетичними витратами, що характеризуються в основному як виконавські. Емоційні та фізичні навантаження – підвищені. Ділові контакти з номерами бойового розрахунку – безпосередні. 
Трудові операції заряджаючий виконує на відкритій місцевості в будь-яку пору року, доби та за будь-яких погодних умов.

Найбільш напружені моменти в діяльності зарядного пов'язані з веденням інтенсивної гарматної стрільби, особливо в умовах контрбатарейної боротьби з противником.

Основними знаряддями праці є артилерійські боєприпаси, досильник та розрядник.

Заряджаючий повинен мати працьовитість, самовладання і витримку, дисциплінованість, швидкий темп рухових дій, витривалість до тривалих фізичних навантажень, вміння зберігати працездатність в умовах дефіциту часу, при дії сильних подразників і в напружених ситуаціях.

Для оволодіння спеціальністю необхідно мати основну загальну освіту.

Підготовка заряджаючих здійснюється за місцем служби.

Під час служби, за успішного засвоєння обов'язків номерів бойового розрахунку озброєння, військовослужбовець може бути призначений командиром озброєння.

Споріднені цивільні спеціальності: бетонник, вагранник, волочильник, дорожній робітник, заливник металу, муляр, коваль на молотах і пресах, ливарник металів і сплавів, мостівник, нагрівач металу, облицьовувач-плиточник, вогнетривник, такелажник.

Артилеристи